

História 
Edviges de Holsácia — rainha da Suécia
Edviges de Schleswig-Holstein-Gottorp — duquesa de Holstein-Gottorp
Edviges do Palatinado-Sulzbach - duquesa consorte de Saxe-Lauemburgo
Edviges Isabel de Neuburgo — condessa palatina de Neuburgo
Edviges Jagelão — duquesa de Baviera-Landshut
Edviges Jagelão, Eleitora de Brandemburgo — princesa da Polônia
Edviges Sofia de Brandemburgo — condessa de Hesse-Cassel
Edviges Sofia da Suécia — duquesa de Holstein-Gottorp
Edviges de Württemberga — duquesa de Württemberg

Religião 
Edviges da Polónia
Edviges da Silésia

Outros
Hedwig (Harry Potter) — coruja, personagem das histórias de Harry Potter

Desambiguações de antropônimos